Tunnel – in ingegneria, passaggio sotterraneo

Cinema 
 The Tunnel – titolo internazionale del film Eroina del 1983 diretto da Massimo Pirri
 Tunnel – film del 1933, diretto da Curtis Bernhardt.

Letteratura 
 Tunnel (Tunnels, The Highfield Mole) – libro di Roderik Gordon e Brian Williams del 2005

Musica 
 Tunnel – album di Laura Luca del 1982
 Tunnel – album di Death Cube K del 1999

Televisione 
 Tunnel – drama coreano

Calcio
 Tunnel – passaggio della palla tra le gambe dell'avversario

Altro 
 Tunnel – programma di Rai 3
 Tunnel – gioiello utilizzato nella pratica del piercing, conseguentemente alla dilatazione del foro
 Tunnel – rigonfiamento longitudinale del pianale di un'autovettura, che consente il passaggio di elementi tecnici
 Tunnel carpale – formazione anatomica del polso
 Tunneling – tecnica utilizzata in telecomunicazioni per creare reti private virtuali o connessioni punto-punto con nuovi protocolli
 Effetto tunnel – effetto della meccanica quantistica
 Tunnel – protezione utilizzata in agricoltura

Pagine correlate 
 Il tunnel